Psy wojny – powieść sensacyjna Fredericka Forsytha z 1974 roku
 filmy
 Psy wojny – amerykański film z 1923 roku
 Psy wojny – amerykańsko-brytyjski film z 1981 roku, ekranizacja powieści
 Psy wojny – rosyjsko-amerykański film z 2012 roku

 muzyka
 Psy Wojny – zespół muzyczny

Przypisy